Fünf Brüder steht für:
 Fünf Brüder (Oberwartha), Naturdenkmal
 Fünf Heilige Brüder, Heilige (10. Jh.)
 Fünf-Brüder-Stolln, Sachsen
 Fünf-Brüder-Eiche, Sachsen-Anhalt